Малагаси́йский язы́к (, ; устаревшая русская передача — мальга́шский язык, от ) — язык малагасийцев, населяющих, в основном, остров Мадагаскар. Также является государственным языком этого острова. Единственный австронезийский язык в Африке.

Носители живут также на близлежащих островах Реюньон, Коморы, Сейшелы и др., а также во Франции — бывшей колониальной метрополии.

История 
Малагасийский язык не связан с близлежащими африканскими языками. Он является самым западным из малайско-полинезийских языков, принадлежащих к австронезийской семье. Этот факт был установлен ещё в XVIII в. Малагасийский язык родственен языкам Индонезии, Малайзии и Филиппин. Наиболее близкими к нему являются языки, распространённые на острове Калимантан. Базовая лексика малагасийского языка на 90 % совпадает с лексикой языка ма’аньян в районе реки Барито на юге Калимантана. Это означает, что Мадагаскар был заселён выходцами именно оттуда. Точно неизвестно, по какой причине произошло это переселение. Позже индонезийские переселенцы смешались с выходцами из Восточной Африки и арабами.

В малагасийском языке существуют заимствования из языков банту, суахили и арабского, а также из французского (в прошлом языка колониального правительства Мадагаскара) и английского (на котором в XVIII веке говорили пираты, чьи базы были на острове).

Язык имеет письменную литературу с XV века и богатую традицию устных поэтических преданий и легенд.

Орфография 
С 1823 года язык имеет письменность на основе латинского алфавита. До этого в «магических» и астрологических текстах использовался арабский алфавит сурабе. Орфография базируется, в основном, на фонетических принципах, но за некоторыми исключениями. Буква i в конце слов заменяется на y, а буква o читается как .

Алфавит состоит из 21 буквы: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, v, y, z.

Используются также диакритические значки, однако их использование противоречит стандарту. Так, для обозначения ударения могут произвольно использоваться знаки: акут, гравис, умлаут. Последний знак, наряду с тильдой, при постановке над буквой n превращает её в велярный сонорный . Циркумфлекс сохраняется в орфографии слов, заимствованных из французского языка.

Фонология 

Для звукового строя характерно строгое чередование согласных и гласных. Большинство (около 90 %) корневых слов начинается на согласную. Ни одно корневое слово не оканчивается на согласную.

Гласные

Согласные 
Одна из особенностей консонантизма малагасийского языка — наличие преназализованных согласных. Они образуются при одновременной артикуляции носовых с взрывными и аффрикатами, дающей сложные нерасчленимые звуковые комплексы. В транскрипции эти звуки обозначаются с надписной буквой назального согласного перед знаком основного согласного.

Примечания:
 велярные  и  в позиции после гласного  палатализуются, а следующая после них гласная йотируется;
 орфографически все согласные пишутся так, как слышатся, кроме звука , который обозначается буквой j, и звука , который перед велярными  и  пишется обычной буквой n, а перед гласной — n с двумя точками (n̈) или с тильдой (ñ).

Ударение 
Для малагасийского языка характерно динамическое ударение с элементами количественного ударения. В многосложных словах ударение падает, как правило, на предпоследний слог (mòra, karàma, farafàra), а в словах, оканчивающихся на -ka, -tra, -na — на третий с конца. В производных и заимствованных словах ударение может падать на другие слоги: ôperà.

Иногда ударение играет смыслоразличительную роль:
 vòvo («верша») — vovò («лай собаки»);
 gàga («удивлённый») — gagà («удивляйтесь»).

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Калимантанские языки
Языки Мадагаскара